Pod oznaczeniem ET/EB 50 zakłady VVB LOWA produkowały w fabryce w Werdau serię wagonów silnikowych oraz doczepnych, które eksploatowane były w większości sieci tramwajowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W 1954 produkcję przejęły zakłady VEB Waggonbau Gotha, które nadały wyprodukowanym przez siebie egzemplarzom oznaczenia ET/EB 54. Tramwaje wytwarzano do 1956.

Wagony tramwajowe tego typu są pierwszymi wagonami tramwajowymi wyprodukowanymi w NRD oraz uważane są za protoplastów produkowanych od 1957 wagonów firmy Gothawagen. Ogółem wyprodukowano 249 dwuosiowych tramwajów silnikowych oraz 438 doczepnych. Dostawy wozów miały miejsce do wszystkich sieci tramwajowych w NRD z wyjątkiem sieci w miastach Bad Schandau, Eisenach, Erfurt, Mühlhausen i Woltersdorf. Część wyprodukowanych egzemplarzy zostało wyeksportowanych do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ZSRR.

Oznaczenie 
Oficjalnie wagony tramwajowe oznaczono ET 50 oraz EB 50 względnie ET 54 i EB 54 (Einheits-Triebwagen/Beiwagen Baujahr 1950 – Pojedyncze-Silnikowe/Doczepne Rok produkcji 1950). Takie oznaczenia przyjęło większość przedsiębiorstw eksploatujących te wozy. W Lipsku wagony silnikowe oznaczono jako Typ 30, a doczepne jako Typ 62. W Berlinie wozy oznaczono zgodnie z nomenklaturą BVG jako B 50 i B 51. Warszawskie doczepy EB 50 po włączeniu do eksploatacji otrzymały oznaczenie Typ P18 im Einsatz.

Ponieważ powyższe wagony różniły się jedynie drobnymi szczegółami, można spotkać się także ze wspólnym oznaczeniem LOWA-Wagen względnie LOWA-Straßenbahnwagen.

Eksploatacja 
Poniższa tabela zawiera listę miast, w których eksploatowane były tramwaje LOWA.

Bibliografia 
 Peter Kalbe, Frank Möller, Volker Vondran: Die LOWA-Straßenbahnwagen der Typen ET 50/54 und EB 50/54. Verlag Dirk Endisch, 2012, .
 Volker Vondran: Die LOWA-Straßenbahnwagen. In: Verkehrsgeschichtliche Blätter. Heft 6, 1981.
 Henry Wille: Die LOWA-Beiwagen des Typs B50/B51. In: Verkehrsgeschichtliche Blätter. Heft 7, 1979.

E
E